DSG steht für:
 Datenschutzgesetz
 Destabilisierungsgerät, Bezeichnung für eine Elektroschockpistole in der Schweiz
 Deep Space Gateway, früherer Name der geplanten NASA-Raumstation Lunar Orbital Platform-Gateway
 Deutsche Saatgutgesellschaft in Quedlinburg
 Deutsche Schillergesellschaft
 Deutsche Schlafwagen- und Speisewagengesellschaft
 Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft in der Deutschen Gesellschaft für Neurologie
 Deutsche Seniorenstift Gesellschaft
 Deutsche Sepsis-Gesellschaft
 Deutsche Studiengemeinschaft
 Diözesansportgemeinschaft
 Direktschaltgetriebe, Verkaufsbezeichnung für Doppelkupplungsgetriebe der Marken Volkswagen, Seat und Škoda
 Doppel-Schnellganggetriebe, Getriebe des Maybach Zeppelin DS 8
 Dresdener Sportgeräte, einer der führenden Hersteller von Bobs

Siehe auch:
 Dixons Retail, vormals DSG International, ehemaliges britisches Einzelhandelsunternehmen

Abkürzung